Мартинюс Якобюс Мария (Мартен) Сиккинг (, 13 февраля 1948, Берген-оп-Зом, Нидерланды — 5 мая 2009, Бали, Индонезия) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), вратарь, чемпион мира 1973 года.

Биография 
Мартен Сиккинг родился 13 февраля 1948 года в нидерландском городе Берген-оп-Зом.

Играл в хоккей на траве за клуб «Эйндховен».

В 1972 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене, занявшей 4-е место. Играл на позиции вратаря, провёл 9 матчей, пропустил 14 мячей (по три от сборных Великобритании, ФРГ и Индии, по два — от Польши и Австралии, один — от Кении).

В 1976 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Монреале, занявшей 4-е место. Играл на позиции вратаря, провёл 9 матчей, пропустил 7 мячей (три от сборной Пакистана, два — от Новой Зеландии, по одному — от Индии и Австралии).

В 1973 году в составе сборной Нидерландов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Амстелвене. Сиккинг стал героем финального матча против сборной Индии (2:2, пен. 4:2): он отразил один пенальти в дополнительное время и ещё два в серии пенальти.

Кроме того, в 1978 году Сиккинг завоевал серебро чемпионата мира в Буэнос-Айресе. Также на его счету три награды чемпионатов Европы: серебро в 1970 году в Брюсселе и в 1978 году в Ганновере, бронза в 1974 году в Мадриде.

Не завоевав медалей на двух Олимпиадах, Сиккинг рассчитывал добиться награды в 1980 году на Играх в Москве, однако Нидерланды бойкотировали их. После этого Сиккинг завершил карьеру и сжёг свою форму.

В 1970—1980 годах провёл за сборную Нидерландов 123 матча.

После завершения игровой карьеры работал в сфере страхования, затем был владельцем пляжного павильона. Участвовал в благотворительных акциях в странах третьего мира. Последние годы жизни провёл на Бали в Индонезии, где встретил свою третью жену.

Умер 5 мая 2009 года на Бали.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по хоккею на траве
Предприниматели Нидерландов